opsada Herceg Novog 1481. - 1482., osmanska opsada, posljedica pohoda Vlatka Kosače na Bosnu 1481.
opsada Herceg Novog 1539., španjolska opsada